Cornus – genere di piante della famiglia Cornaceae
 Cornus – sito archeologico sardo
 Cornus – comune francese nel dipartimento dell'Aveyron